Ломм () — муніципалітет у Франції
 Ломм () — кантон у Франції
 Ломм () — комуна у Франції, передмістя Лілля
 Ломм () — річка у Бельгії

Див. також 
 Ломм (прізвище)